Dit is een lijst met, voor zover bekend, de ministers van Buitenlandse Zaken van Mali sinds de onafhankelijkheid van dat land in 1960.

Tot op heden werd het ambt tweemaal door een vrouw bekleed: Sy Kadiatou Sow (1994) en Kamissa Camara (2018–2019).

Malinese
Politiek in Mali
Ministers